Польский квартет () — польский струнный квартет, основанный скрипачом Здзиславом Янке в Варшаве в 1920 г. Был известен своей неустанной пропагандой польской музыки: в репертуаре квартета было около 50 сочинений польских композиторов. Просуществовал до 1948 г.

Состав 

Первая скрипка:
 Здзислав Янке

Вторая скрипка:
 Тадеуш Гонет
 Владислав Витковский

Альт:
 Тадеуш Шульц
 Ян Раковский

Виолончель:
 Дезидериуш Данчовский

Струнные квартеты
Камерные ансамбли Польши
Музыкальные коллективы по алфавиту